U.S. National Championships 1915 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1915 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 31 sierpnia–8 września, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills, natomiast kobiety w dniach 8–13 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta piąta edycja turnieju męskiego i dwudziesta dziewiąta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1915 w Stanach Zjednoczonych
1915 w tenisie ziemnym
US Open według lat